Amerikai Egyesült Államok
 Key West (Florida)
 Key West (Iowa)
 Key West (Minnesota)
 Key West (Virginia)